Cosa (ontologia), objecte
 Cosa (dret) 
 Toponímia:
 Cosa (Ansedònia), antiga colònia romana a Itàlia
 Cosa (Aragó), municipi d'Aragó
 Cosa e Sent Front, municipi francès
 Organitzacions:
 Cosa Nostra, associació secreta siciliana 
 Coses (grup), conjunt de folk rock català (1972-1979)
 Personatges:
 Juan de la Cosa (1450 o 1460 – 1509), navegant i cartògraf
 Cosa (còmics) superheroi de Marvel Comics, pertanyent a Els Quatre Fantàstics